V matematice je graf funkce f(x1, x2, …, xn) množina všech (n+1)-tic (x1, x2, …, xn, f(x1, x2, …, xn)). Jako graf je též označena grafická reprezentace této množiny ve formě křivky, přímky, lomené čáry nebo plochy, spolu s osami v kartézské soustavě souřadnic.

Osa s nezávisle proměnnou (obvykle osa x) se označuje jako -ová souřadnice nebo abscisa. Osa se závisle proměnnou (obvykle osa y) se označuje jako -ová souřadnice, pořadnice nebo ordináta.

Graf nejčastěji zobrazuje závislost y=f(x), popř. z=f(x,y). V případě většího počtu nezávislých proměnných se obvykle používá graf zachycující závislost pouze na vybraných (jedné nebo dvou) proměnných.

Příklad 
Graf funkce

je množina {(1,a), (2,d), (3,c)}.

Graf polynomu třetího stupně na reálných číslech

je {(x, x3-9x), kde x je libovolné reálné číslo}. Graf zobrazený v kartézské soustavě souřadnic vypadá následovně:

Související články 
 Liniový graf

Externí odkazy 
 

 Vykreslování grafů funkcí (i jejich derivací a integrálů)

Vlastnosti matematických funkcí
Diagramy

pt:Função#Gráficos de função